Bernard d’Anduze est un évêque de Nîmes (de 949 à 986) faisant partie de la Maison d'Anduze, importante seigneurie du Bas-Languedoc, attestée dès le début du .

Biographie 
Bernard d’Anduze, évêque de Nîmes de 949 à 986, était le frère de Pierre , le premier des seigneurs d’Anduze. En 961, Raymond , comte de Rouergue et marquis de Gothie, fait par testament, des dons à dix-huit cathédrales, dont Uzès et Nîmes. Son fils, Raymond II, avec sa mère, la comtesse Berthe, confirment ces dons et donnent à l’Église de Notre-Dame, où Bernard préside, un alleu situé dans le comté de Nîmes dans le territoire d’Aimargues et Teillan sur le littoral. Le , il tint un plaid où il jugea un procès entre ce même Raymond II et Amelius, évêque d’Agde, qui étaient en conflit pour la possession de l’église de Saint-Martin et plusieurs villages dans le comté d’Agde. Bernard et d’autres juges ont décidé en faveur d’Amelius. En 985, il augmente les biens de son église. Ainsi, l’archevêque d’Arles lui cède, pour 300 sols, l’alleu de Saint-Étienne, dans le comté d’Uzès, et l’église Saint-Cézaire de Gauzignan. Le , il donna à un certain Sigismond un petit pâtis à défricher qui appartenait à l’Église de Notre-Dame, à condition que les chanoines y plantent une vigne dont Sigismond aurait la moitié de l’usufruit pendant sa vie et que l’autre moitié reste à l’église à qui la vigne reviendrait en entier après leur mort.

Sa place dans l’épiscopat de Nîmes
L’épiscopat était souvent considéré comme le patrimoine de quelques familles puissantes dans un pays ; c’est ce que l’on voit dans le siège épiscopal de Nîmes. Dans le catalogue épiscopal, Bernard d’Anduze est désigné vingt-deuxième évêque entre Bégon et Frotaire , fils de Bernard le vicomte de Nîmes. À Frotaire  succéda Géraud d'Anduze, fils du Seigneur d’Anduze et de Sauve, puis Frotaire II, fils d’Aton, vicomte de Nîmes.

Les rapports entretenus avec Toulouse
À partir du milieu du , le siège épiscopal de Nîmes est contrôlé conjointement par les comtes de Toulouse (maîtres du comté de Nîmes) et par les Trencavel (vicomtes d’Albi). Jusqu’à la fin du , alterne sur le siège des membres de la famille Trencavel (Frotaire  et Frotaire II) et des membres de la famille d’Anduze, principaux fidèles des comtes de Toulouse. L’évêque de Nîmes est alors un personnage assez puissant.

Notes et références

Annexes

Articles connexes
Liste des évêques de Nîmes
Anduze
Maison d'Anduze

Bibliographie
BALTEAU J. e.a. (éd.), Dictionnaire de biographie française, vol.2, Paris, 1936.
BAUDRILLART Alfred e.a., Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique, t. VIII, 1935.
BOUCARUT Jean-Louis, Instructions historiques et théologiques sur les sacrements. Tirées principalement des Pères et des Ecrivains ecclésiastiques des XII premiers siècles, tome IV, Nîmes, Bedot, Nîmes/Paris, 1858.
BOUTER Nicole (éd.), Ecrire son histoire : les communautés régulières face à leur passé : actes du  international du CERCOR, Saint-Étienne, Université de Saint-Étienne, 2002 (CERCOR).
DEBAX Hélène, La Féodalité languedocienne : serments, hommages et fiefs dans le Languedoc des Trencavel, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2003,  (Tempus).
DE VIC Claude e.a., Histoire générale du Languedoc avec des notes et les pièces justificatives, t. III, Toulouse, Privat, 1872.
FAVIER Jean, Dictionnaire de la France médiévale, Paris, Fayard, 1993.
MÉNARD Léon, Histoire civile, ecclésiastique et littéraire de la ville de Nîmes. Avec textes et notes. Suivie de dissertations historiques et critiques sur ses antiquités, et de diverses observations sur son histoire naturelle, t. I, Nîmes, Typographie Clavel-Ballivet, 1873.

Maison d'Anduze
Évêque du Xe siècle
Évêque de Nîmes
Clergé français du Xe siècle